Kovács Ignác
 Kovács Ignác (1795–1868) teológiai tanár, római katolikus kanonok
 Kovács Ignác (1828–1903) ítélőtáblai bíró, 1848-as honvédfőhadnagy
 Kovács Ignác (1840–1915) római katolikus plébános, római katolikus prépost-kanonok

Kováts Ignác
 Kováts Ignác (1799–1872) római katolikus főesperes, római katolikus plébános